Zhaxigang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaxigang (socken i Kina, lat 28,91, long 87,98), Tibet, 
 Zhaxigang (socken i Kina, lat 29,29, long 88,14), Tibet, 
 Zhaxigang (socken i Kina, lat 29,76, long 91,92), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar